PC steht als Abkürzung für:

 Personal Computer, allgemein Einzelplatzrechner
 PC als Plattform des (historischen) IBM Personal Computer und kompatiblen PCs, siehe IBM-PC-kompatibler Computer #PC als Plattform

 Participium coniunctum, syntaktische Konstruktion im Lateinischen
 Perfectae caritatis, Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
 Persönliche Contrahage, verabredete Mensur zwischen zwei Verbindungsstudenten, siehe Mensur (Studentenverbindung) #Verabredungsmensur
 Perspective Control, häufig namensgebendes Merkmal von Tilt-und-Shift-Objektiven
physical contact, der Winkel am Ende eines Lichtwellenleiters und notwendige Angabe für die richtige Auswahl eines LWL-Steckverbindertypes
 Player Character, Figur im Rollenspiel, siehe Spielercharakter
 Political Correctness, siehe Politische Korrektheit
 Polycarbonat, thermoplastischer Kunststoff
 Post Conceptionem, Schwangerschaftsdauer ab dem Tag der Empfängnis
 pour condoler, frz. um Beileid zu bekunden, Vermerk auf Visitenkarten
 Practice Chanter, Musikinstrument zum Erlernen des Sackpfeifenspiels
 Privy Council, Beratungsorgan des britischen Monarchen
 Program Counter, Befehlszähler der CPU eines Computers
 Prontor-Compur, standardisierter Blitzsynchronanschluss an Fotoapparaten
 Queen's Privy Council for Canada, Kanadischer Kronrat, Beratungsorgan des britischen Monarchen beziehungsweise des Generalgouverneurs

Politische Parteien:
 Parti communiste Wallonie-Bruxelles, kommunistische Partei Wallonien-Brüssel
 Partito Comunista (2009), kommunistische Partei Italiens
 Partido Cardenista, spätere Bezeichnung der mexikanischen Partei Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
 Partidul Conservator (Konservative Partei), eine Partei in Rumänien
 Porozumienie Centrum (Zentrumsallianz), polnische Partei, von 1991 bis 1993 im Sejm vertreten
 Progressive Conservative Party of Canada, ehemalige Regierungspartei in Kanada

Transport und Verkehr:
 Air Fiji, ehemalige nationale Fluggesellschaft von Fidschi (IATA-Code)
 Pegasus Airlines, türkische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Penn Central, ehemalige amerikanische Eisenbahngesellschaft

Biologie / Chemie / Medizin:
 Phycocyanin, Protein
 Physikalische Chemie, Teilgebiet der Chemie
 Polycarbonate, synthetische Polymere aus der Familie der Polyester
 PubococCygeus, Muskel der Beckenbodenmuskulatur, siehe Musculus pubococcygeus
 Pyruvatcarboxylase, Enzym bei der Gluconeogenese und dem Citratzyklus

Kraftfahrzeugkennzeichen:
 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Piacenza
 Italien: Dipartimento Protezione Civile, Zivilschutz (Italien)
 Norwegen: Arendal in der Provinz Aust-Agder
 Tschechien: Okres Praha-západ, deutsch: Prag-West (auslaufend)

pc steht als Abkürzung für:
 Parsec, astronomische Längeneinheit

.pc steht als Dateisuffix für:
 Metadaten installierter Software für pkg-config

P.C. steht als Abkürzung für:
 Paunsdorf Center, Einkaufszentrum in Leipzig

P&C steht als Abkürzung für:

Siehe auch:
 PC-FX

Abkürzung